È figlio di Paul Pressey, ex cestista nella NBA.

Palmarès 

Barcellona: 2018

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Cestisti figli d'arte